Иван Кириллович Воропаев (7 апреля 1905, д. Трубильня (теперь Краснопольского района Могилёвской области Беларуси — 11 ноября 1959, Коломна Московской области) — советский артиллерийский военачальник в Великой Отечественной войне, Герой Советского Союза (26.10.1944). Гвардии генерал-майор артиллерии (22.08.1944).

Биография 
Родился в белорусской крестьянской семье. С 1924 года работал на чугунолитейном заводе в Гомеле.

В Красной Армии с 1927 года. В 1934 году окончил курсы усовершенствования командного состава артиллерии, служил командиром батареи. За успехи в боевой и политической подготовке личного состава был награждён орденом Красной Звезды.

Участник гражданской войны в Испании в 1937—1938 годах. После возвращения в СССР в мае 1939 года назначен командиром 55-го артиллерийского полка 55-й стрелковой дивизии Орловского военного округа. Участвовал в освобождении Западной Белоруссии (сентябрь 1939 года) и в советско-финской войне 1939—1940 годов. К началу войны командовал 84-м артиллерийским полком этой дивизии.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Командовал 84-м артиллерийским полком, был начальником артиллерии 267-й стрелковой дивизии. С мая 1943 года — начальник артиллерии 4-го гвардейского корпуса 8-й гвардейской армии. Сражался на Западном, Юго-Западном, 3-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах, участник Сталинградской, Курской битв, освобождения Украины, Белоруссии, Польши, боев в Германии.

Командующий артиллерией 4-го гвардейского стрелкового корпуса 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта Воропаев И. К. отличился в августе 1944 года. При форсировании Вислы в районе польского населённого пункта Магнушев артиллерийским огнём обеспечил переправу соединений корпуса, лично руководил переправой артиллерии. За месяц наступательных боев артиллерия корпуса уничтожила 106 вражеских танков и самоходных орудий, 172 орудия и миномёта.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года за умелое и успешное командование артиллерией стрелкового корпуса, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии генерал-майору артиллерии Воропаеву Ивану Кирилловичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина № 18915 и медали «Золотая Звезда» № 3113.

После войны Воропаев И. К. продолжил службу в Советской Армии. В 1946 году окончил Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова. С 1946 до 1948 года служил заместителем начальника Высшей офицерской штабной школы в городе Коломне Московской области. С 1948 года — командующий артиллерией стрелкового корпуса в городе Тирасполе Одесского военного округа.

В 1950 году гвардии генерал-майор артиллерии Воропаев И. К. был уволен в запас по болезни. Жил в Коломне.

Скончался 11 ноября 1959 года. Похоронен в Коломне на воинском кладбище.

Награды и звания 
 Герой Советского Союза (26.10.1944)
 Орден Ленина (26.10.1944)
 Три ордена Красного Знамени (3.03.1938, 17.09.1943, 24.06.1948)
 Орден Суворова II степени (23.08.1944)
 Орден Богдана Хмельницкого II степени (31.05.1945)
 Два ордена Красной Звезды (16.08.1936, 3.11.1944)
 Медали СССР.
 Иностранные награды.

Память 

 На могиле Героя Советского Союза И. К. Воропаева установлен памятник от Министерства обороны СССР.
 Бюст гвардии генерал-майора артиллерии И. К. Воропаева установлен в Коломне в Мемориальном парке на Аллее памяти коломенцев.
 Имя И. К. Воропаева присвоено Клясинской восьмилетней школе; его именем названа улица в п. Краснополье.
 Именем И. К. Воропаева названа улица в г. Владивосток.
 В 2005 году Министерство связи и информатизации Республики Беларусь ввело в почтовое обращение художественный конверт с оригинальной маркой «100 лет со дня рождения И. К. Воропаева».

Примечания

Литература 
 
 Герои Советского Союза — могилевчане. — Минск, 1965.
 Кузовкин А. И. Герои-Коломенцы. — 2010.

Ссылки 
 
 Краснопольский райисполком. Наши земляки — Герои Советского Союза.
 Операция «Багратион» — освобождение Белоруссии.

Участники гражданской войны в Испании (сторона республиканцев)
Участники Польского похода Красной армии (1939)
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Участники Курской битвы
Участники Сталинградской битвы
Участники битвы за Днепр
Члены КПСС
Похороненные в Коломне